Pesimismo Digital es un diario satírico en línea publicado en España y creado en agosto de 2016. El sitio web adopta un estilo mixto de prensa en línea y revista de entretenimiento, siendo el contenido de la publicación totalmente ficticio y humorístico, usando este formato contextualizado de prensa tradicional para crear la parodia y sátira.

El enfoque es principalmente tecnológico y orientado a las tecnologías de la información, internet y los avances de la era digital, tratando temas como diseño web, comercio electrónico, redes sociales, inteligencia artificial, internet de las cosas o robótica.

Con este punto de vista, se abarcan numerosas temáticas, desde la política a la psicología, pasando por la economía, los problemas sociales o el ocio. El tipo de artículos que presenta pueden ser catalogados dentro del género del ensayo.

En noviembre de 2016, se creó la edición de la web para el mundo anglosajón.

Manifiesto 
Su manifiesto, siempre en clave de humor, describe bien la intención de la página:

Hay 10 tipos de personas, las que saben binario y las que no, pero no es necesario saber binario para quedar atrapado en nuestra telaraña, la web 666.0. Una vez aquí ya no sólo no querrás salir… no podrás.

Nuestro lema es Mas humanos que los humanos, nuestro eslogan, al final, nuestro logo, un móvil ardiendo (concretamente un iPhone), nuestro punto de vista, el otro, nuestra razón de ser, el negro, nuestro público, el mundo, nuestra patria, el toro.

La Bruja Avería es la musa, Nexus 6, nuestro modelo, Unabomber, una inspiración y Reverte nuestro némesis. Nuestro objetivo: Destruir la era digital.

La revolución digital no ha traído nada bueno: Nos hemos vuelto más perezosos, cada vez hay más muertes por personas electrocutadas y cuanto más avanza la tecnología, más viejos nos hacemos.

Internet nos ha brindado la información, el conocimiento, billones de datos, noticias y chismes, pero realmente no sabes donde encontrar fiabilidad, algo desinteresado, distinguir realidad y ficción, pues bien, en pesimismodigital.com tampoco lo encontrarás.

Si buscáis coherencia no entréis aquí, si añoráis seriedad iros a Marte, si lo que perseguís es huir del aburrimiento compraos un tamagochi, si soñáis con catástrofes digitales dadnos unos años, si os va la mediocridad id al parlamento, si queréis reír id al parlamento, si queréis llorar id al parlamento, si buscáis alta tecnología mirad las flores, si es alegría, id al psicólogo.

Si nos buscáis a nosotros, entrad aquí…

Esperamos decepcionarles.

Polémica 
El estilo y formato de sus artículos, entrevistas y noticias, rozando en ocasiones la verosimilitud, ha ocasionado que varias personas hayan creído que se trataba de noticias reales, ocasionando malentendidos en redes sociales y prensa generalista.

Referencias 

http://20minutos.es/pesimismo-digital

Enlaces externos 
 Sitio web oficial. 
 Sitio web oficial anglosajón.

Humor
Tecnología
Periódicos satíricos
Sitios web en español